Dagney Michelle Kerr é uma actriz americana, casada com Chris Emerson.

Kerr, Dagney